Het ATP-tennistoernooi van Antalya (officieel de Antalya Open) van 2019 vond plaats van 23 juni tot en met 29 juni in het Turkse Antalya. Er werd gespeeld op een ondergrond van gras.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Antalya
ATP-toernooi van Antalya